Франсиско Диас Баррейро (4 декабря 1914, Камагуэй Куба — 1986, Куба) — кубинский растениевод, историк науки, член Академии Наук Кубы и Высшего научного совета сельскохозяйственной секции АН Кубы.

Биография 
Родился Франсиско Баррейро 4 декабря 1914 года в Камагуэе.

В середине 1930-х годов поступил в Кубинский университет, который окончил в 1940 году. После окончания Кубинского университета, устроился на работу сразу в трёх государствах — Венесуэле, Кубе и США в сахарной промышленности.

После победы Кубинской революции принимал активное участие в мероприятиях по национализации сахарных заводов на Кубе. В начале 1960-х годов основал институт по исследованию сахарного тростника, который распахнул свои двери в 1964 году и Баррейро возглавиЛк его, одновременно с этим он возглавил и музей истории наук имени К. Х. Финлея. Данные заведения он возглавит до самой смерти.

Скончался в 1986 году на Кубе.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены биологии, селекции и агротехники сахарного тростника, разработке мероприятий, способствующих развитию сахарной промышленности Кубы.
 1977 — Исследовал очерк жизнедеятельности А. Р. Вильдеса, положивший начало изучению агротехники сахарного тростника на Кубе.
 Занимался историей науки Кубы.
 Исследовал очерки жизнедеятельности Н. И. Вавилова и некоторых других учёных.

Членство в обществах 
 1967—86 — Иностранный член ВАСХНИЛ.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.

Родившиеся в Камагуэе
Учёные по алфавиту
Растениеводы Кубы
Иностранные члены ВАСХНИЛ